Прокладка (деталь) — загальна назва виробів, що усуває або зменшує витікання рідини або газу через зазори між деталями машин і апаратів.  
 Прокладка защільнювальна — деталь, торцевий защільник, який заповняє простір між двома та більше спряженими поверхнями.
 Гігієнічна прокладка — гігієнічний виріб одноразового застосування для збору менструальної крові.
 Прокладка (фірма) — переносна назва фірми-одноденки що застосовується для приховування незаконних схем організації в роботі, такі як конвертація грошей, приховування бенефіціарів, уникнення від різного роду відповідальності.